Sette spose per sette fratelli – film del 1954 diretto da Stanley Donen
 Sette spose per sette fratelli – musical del 1978
 Sette spose per sette fratelli – serie televisiva del 1982